Der Rogers Cup 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. August 2018 in Toronto stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das sechste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fand in Montreal auch der Rogers Cup 2018 der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Alexander Zverev, im Doppel gewannen im Vorjahr Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut den Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 5.315.025 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 5.939.970 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 4. und 5. August 2018 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgeschüttet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 87 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 72 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 77 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Toronto